Илья Шерешевский:
 Шерешевский, Илья Аронович (род. 1949) — российский математик и физик.
 Шерешевский, Илья Вениаминович (1888—1981) — советский правовед, адвокат.